Filmfare Award за лучшую дебютную женскую роль или (буквально) для лучший женский дебют (, ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актрис за наилучшее исполнение дебютной женской роли в кинофильме на хинди или хиндустани за предыдущий год. Премией могут быть награждены актрисы уже сыгравшие несколько ролей в фильмах на других языках Индии.

Номинация была организована под названием Filmfare Award for Lux New Face of the Year в 1989 году, параллельно с номинацией Filmfare Award за лучшую дебютную роль. После того как в 1995 году премию за лучший дебют получила актриса Табу, номинации были переименованы в Filmfare Award за лучшую дебютную женскую роль и лучшую дебютную мужскую роль соответственно. С момента основания лауреатки премии награждались в безальтернативном порядке. Исключением являются 2008—2012 и 2020 годы, когда на премию были выдвинуты сразу несколько номинанток.

Параллельно данной премии организуются и другие схожего содержания. Так лауреатки 2006 и 2007 годов Видья Балан и Кангана Ранаут кроме данной премии получили также статуэтки в категории Sony Fair One Face Of The Year, в которой также были номинированы и другие начинающие актрисы Болливуда. А лауреатка 2008 года Дипика Падуконе — статуэтку в категории Sony Head N Shoulders Fresh Face of the Year.

Первой обладательницей премии в 1989 году стала Джухи Чавла, исполнившая роль Рашми в фильме  «Приговор» (1991).

Последней на настоящий момент, в начале 2021 года, премии за лучшую дебютную женскую роль была удостоена актриса , исполнившая роль Тии Сингх в фильме  (2020).

Номинантки и обладательницы премии 
В списке приведены сведения о номинантках и победительницах номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актрис и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинантки и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом, а также, по возможности, представлены фотографиями.

Lux New Face of the Year

Filmfare Award за лучшую дебютную женскую роль

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1955 по 2006 год, за работы 1954—2005 годов)
 
 

Ж
Списки актрис
Награды актрисам
Награды за дебютный фильм